Slovo Pilát má několik významů:

jméno osoby
 Pilát Pontský – Pontius Pilatus, v letech 26–36 n. l. praefekt římské provincie Judea, který podle Nového zákona vydal Ježíše Krista k ukřižování

příjmení osob
 Albert Pilát (1903–1974) – český mykolog a botanik, přednosta oddělení Národního muzea, autor mnoha publikací
 František Pilát (1910–1987) – český filmař, funkcionář československé kinematografie po roce 1945, syn Maxmiliana Piláta
 Františka Pilátová (1926–???) – česká politička KSČ z Vyškovska, poslankyně FS za normalizace
 Jan Pilát (1895–1961) – český politik, poúnorový politik za KSČ
 Juraj Pilát (* 1992) – slovenský fotbalista
 Marie Pilátová (1921–2015) – česká herečka
 Markéta Pilátová (* 1973) – česká spisovatelka, hispanistka a novinářka
 Maxmilian Pilát (1861–1928) – český politik, poslanec za agrární stranu
 Rudolf Pilát (1875–1946) – český národohospodář, slovakofil a politik, poslanec za slovenský klub v letech 1918–1920
 Václav Pilát (1889–1979) – československý stíhací pilot
 Václav Pilát (fotbalista) (1888–1971) – český fotbalista
 Zdeněk Pilát (1910–1996) – československý konstruktér motorů a automobilů

botanický název
 Pilát (rod) – rod brutnákovitých rostlin, latinsky Anchusa; např. pilát lékařský vyskytující se v Česku

Podobné názvy 
 Pilatus

Rozcestníky - příjmení